Antonio Buzzi (1808-1891) – compositore italiano
 Antonio Buzzi (1881-1951) – imprenditore italiano